Collins Bay steht für:

 Collins Bay (Saskatchewan), Ort und Flughafen in Kanada
 Collins Bay (Ontario), Hafen in Kanada
 Collins Bay (Grahamland), Bucht in Antarktika